Коло́дезная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Колодезная улица — улица в Волгограде.
Колодезная улица — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района Казани.
 Колодезная улица — улица в Москве, район Сокольники, ВАО.
 Колодезная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Колодезная улица — улица в Николаеве.
 Колодезная улица — улица в Херсон.